El Triunfo 1.ª Sección (Cardona) es una localidad del municipio de Juárez ubicado en el noroeste del estado mexicano de Chiapas.

Geografía 
La localidad de El Triunfo 1.ª Sección (Cardona) se sitúa en las coordenadas geográficas , a una elevación de 66 metros sobre el nivel del mar.

Demografía 
Según el Conteo de Población y Vivienda 2005, efectuado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, El Triunfo 1.ª Sección (Cardona) tenía 1,083 habitantes, en 2010 la población era de 1,141 habitantes, y para 2020 habían 1,209 habitantes de los cuales 583 son del sexo masculino y 623 del sexo femenino.

Véase también 
 Municipio de Juárez

Referencias 

Localidades del estado de Chiapas